De Molensingel is een straat in de deelwijk Maaswaard, aan de zuidrand van de binnenstad van de Nederlandse plaats Venlo.

Locatie 
De straat loopt in westelijke richting vanaf de kruising met de Roermondsestraat/Tegelseweg, in het verlengde van de Zuidsingel tot aan de Professor Gelissensingel.

Naamgeving 
De straat dankt haar naam aan de Molen van Van der Steen, die tot 1924 aan de zuidoostzijde van de straat heeft gelegen.

Geschiedenis 
Na de slechting van de vestingwerken werd door het Rijk bepaald, dat (onder andere in Venlo) de omgeving van de vestingwerken moest worden bebouwd. Hiervoor werd een plan van uitleg opgesteld, die in Venlo door Frits van Gendt werd ontworpen. Tot 1924 was aan deze straat een molen gelegen. Aanvankelijk werd de straat Zuid-Buitensingel genoemd, aangezien er in 1872 nog geen molen stond waarnaar zij vernoemd kon worden. In de jaren 20 werd besloten dat dit gedeelte van de singel hernoemd zou worden in de huidige.

Vanaf het stationsemplacement heeft hier tevens een spoorlijn gelegen, ter bevoorrading van Nedinsco en een houthandelaar. Deze is in de jaren 70 buiten gebruik geraakt, maar tot het einde van de 20e eeuw is de spoorlijn blijven liggen. Rond de eeuwwisseling, tijdens een wijkverbeteringsplan, is de straat gerenoveerd en zijn de spoorrails opgeruimd.

Straat in Venlo